Норрис Джин Коул (; родился 13 октября 1988 года, Дейтон, Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте НБА 2011 года в 1-м раунде под общим 28-м номером командой «Чикаго Буллз».

Биография 
Норрис Коул родился в Дейтоне, штат Огайо. Выступая за баскетбольную команду старшей школы Данбара, он дважды помог ей выиграть чемпионат штата. Помимо баскетбола Коул занимался и другими видами спорта и даже получил предложение стипендии в Университете Уолша, где его хотел видеть тренер команды по американскому футболу. Однако Коул предпочёл баскетбол и выбрал Университет штата в Кливленде.

Коул провёл четыре года в Кливленде, где стал звездой университетской баскетбольной команды Cleveland State Vikings. Дебютный сезон он начал в качестве запасного, но в последующих трёх был уже ведущим игроком команды. В последнем сезоне Коул набирал в среднем за игру 21,7 очков, 5,8 подборов, 5,3 передачи и 2,2 перехвата. В матче против Янгстаун-Стэйт он набрал 41 очко, 20 подборов и 9 передач, за 15 сезонов до этого в первом дивизионе студенческого чемпионата лишь Блэйку Гриффину удавалось набрать 40 очков и 20 подборов за игру. По итогам сезона Коул был признан лучшим игроком и лучшим оборонительным игроком Лиги Горизонт, также был удостоен упоминания при оглашении символической сборной студенческого чемпионата по версии AP и стал финалистом в опросе на присуждение призов имени Джона Вудена и Боба Коузи.

23 июня 2011 года Коул был выбран на драфте НБА в первом раунде под 28-м номером командой «Чикаго Буллз». В ночь драфта он был обменян сначала в «Миннесоту», а затем в «Майами Хит». Широкое внимание к себе Коул привлёк 27 декабря 2011 года в игре против «Бостон Селтикс», которая была для него лишь четвёртой в НБА. В этой игре Норрису удалось набрать 20 очков, которые и стали решающими в победе «Майами».

6 февраля 2016 года набрал 26 очков за 34 минуты в матче против «Кливленда» (который проходил в городе, где Коул провёл студенческие годы), что стало личным рекордом результативности для Коула в НБА.

Достижения 
  Чемпион НБА (2): 2011/2012, 2012/2013
  Чемпион Израиля: 2017/2018
  Чемпион Франции: 2020/2021
  Обладатель Кубка Франции: 2020/2021
  Обладатель Кубка Черногории: 2018/2019

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Шаньдун Хироус»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Феличе Скандоне»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Монако»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки сборной США по баскетболу
Выпускники Кливлендского государственного университета